Zygmunt Denhoff (zm. 1655) – krajczy królowej, rotmistrz husarski, starosta bydgoski
 Zygmunt Wiktor Denhoff (zm. 1694) – podskarbi nadworny litewski, podkomorzy wieluński